Тимур Валикович Папаскири (род. 20 июля 1964) — доктор экономических наук, кандидат сельскохозяйственных наук, профессор.

Биографические вехи  
1986 год — окончил МИИЗ (ныне ГУЗ).

С 1996 года независимый сертифицированный эксперт по оценке Федерального фонда оценки.

1997 год — защитил диссертацию на соискание ученой степени к. с-х. н. по теме «Влияние противоэрозионных обработок в зернотравяных севооборотах и организации территории на склоновых землях при орошении на свойства почв и урожайность сельскохозяйственных культур».
1997 год — защитил диссертацию на соискание ученой степени к. э. н. по теме «Организация и устройство территории севооборотов с использованием компьютерных технологий».
С 1999 года действительный член Международной Академии Наук о Природе и Обществе (МАНПО).
С 2001 года член международного художественного фонда.

2000—2005 г.г. — директор Центра дистанционных методов обучения (ЦДМО).

С 2005 года по настоящее время — декан факультета землеустройства ГУЗ, научный руководитель ЦДМО.

Декан факультета землеустройства Государственного университета по землеустройству.

Награды и премии 
 Награждён золотой медалью за разработку системы автоматизированного землеустроительного проектирования (САЗПР) «Перспектива» 
(по результатам научного конкурса, проводимого в рамках «Золотой осени—2007»;

 Почетный работник высшего профессионального образования РФ;
 Почетный землеустроитель России;
 Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования;
 Почетный работник агропромышленного комплекса России (2014);
 Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации (2020);
 Лауреат Премии имени П.А.Столыпина (2022);

Библиография

Книги и монографии 
Источник информации — электронный каталог РНБ:
 Искусство и дизайн стран северной Европы / [Папаскири Т. В., Кириленко И. В., Коженова И. В. и др. ; Под ред. Т. В. Папаскири]. — М. : Сашко, 2001. — 115 с. — 1000 экз. — ISBN 5-85597-025-6.
 Эртэ и парижская мода — начало XX века / Папаскири Т. В., Кириленко И. В. — М. : Сашко, 2002. — 111 с. — 1000 экз. — ISBN 5-85597-026-4.
 Геоинформационые системы и технологии автоматизированного проектирования в землеустройстве : учебно-методическое пособие для выполнения лабораторных работ и дипломных проектов : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 560600 — Землеустройство и земельный кадастр и специальностям 310900 — Землеустройство, 311000 — Земельный кадастр, 311100 — Городской кадастр / Т. В. Папаскири ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Деп. кадровой политики и образования, Гос. ун-т по землеустройству, Учеб.-метод. об-ние по образованию в обл. землеустройства и кадастров "Центр дистанц. методов обучения". — Москва : Изд-во ГУЗ, 2003. — 180 с. — 1000 экз. — ISBN 5-9215-0089-5.
 Почвозащитная организация использования охраны сельскохозяйственных земель на ландшафтной основе = Landscape-based organization of agricultural land use and protection : магистерский курс : [учебно-практическое пособие] / Волков С. Н., Папаскири Т. В., Шептухов В. Н. [и др.] ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Деп. кадровой политики и образования, Гос. ун-т по землеустройству [и др.]. — Москва : Изд-во ГУЗ : Изд-во МГУП, 2003. — 335 с. — 1000 экз. — ISBN 5-9215-0090-9.
 Волков, Сергей Николаевич (д-р экон. наук, землеустройство; 1951-). Методы подготовки интерактивных учебных материалов для дистанционного обучения : учебно-практическое пособие для преподавателей / С. Н. Волков, Т. В. Папаскири. — Москва : Изд-во Государственного университета по землеустройству, 2003. — 139 с. — 1000 экз. — ISBN 5-9215-0088-7.
 Теория и практика разграничения земель по формам собственности на территории поселений : (монография) / Т. В. Папаскири, О. В. Шутова. — Москва : ФОРУМ, 2005. — 155 с. — 1000 экз. — ISBN 5-8199-0174-6 (в обл.).
 Скандинавский стиль. Традиции и современность / Папаскири Т.В., Кириленко И.В.  – М.: Изд-во «Москоу Медиа Групп», 2012. – 216 с., — ил. — ISBN 978-5-9901648-7-1 (в обл.).
 Геоинформационные системы и технологии автоматизированного проектирования в землеустройстве.  / Папаскири Т.В. Учебно-методическое пособие  (4-е издание переработанное и дополненное)–  М.: Изд-во «ГУЗ»,  2013.– 249 C.
 Территориальная организация агротехнопарков в системе «наука – образование − производство». [Текст]: Монография/  Т.В. Папаскири, Е.П.Ананичева; под ред. Т.В.Папаскири.  - М.: Изд-во ГУЗ, 2013. – 256 с., - ил. ISBN 978-5-905742-54-5.
 Инновационный проект  и макет агротехнопарка «Горное». [Текст]: Монография/ Папаскири Т.В., И.И. Широкорад, М.Ю. Толмачев, А.В. Федоринов, Е.П. Ананичева, А.Ю. Сошников, С.С. Полулех. Под ред. Т.В.Папаскири, - М.: Изд-во ГУЗ, 2013. – 130 с., - ил. ISBN 978-5-905742-55-2
 Информационное обеспечение землеустройства. [Текст]: Монография/  Т.В.Папаскири.  - М.: Изд-во ГУЗ, 2013. – 160 с., - ил. ISBN 978-5-905742-56-9
 Автоматизация землеустроительного проектирования (экономика и организация). [Текст]: Монография/  Т.В.Папаскири.  - М.: Изд-во ГУЗ, 2013. – 249 с., - ил. ISBN 978-5-905742-57-6

Дополнительная информация  
 Шептухов В. Н., Гафуров Р. М., Папаскири Т. В., Ушакова Л. А., Скороходова Н. В. Атлас сорных растений России. Изд-во Колос, 2008, — 238 с. — 10000 экз.
 Кириленко И. В., Папаскири Т. В. (Москва) Современный дизайн и искусство Швеции в разных аспектах // Скандинавские чтения 2002 года. Этнографические и культурно-исторические аспекты. Отв. ред. А. А. Хлевов, Т. А. Шрадер СПб. Кунсткамера, 2003. — 480 c. — ISBN 5884310935
 И. В. Кириленко, Т. В. Папаскири. (Москва) Искусство и дизайн в интерьере в скандинавских странах // Скандинавские чтения 2004 г. Этнографические и культурно-исторические аспекты, Составители Т. А. Шрадер, И. Б. Губанов. СПб.: МАЭ РАН, 2005. — 520 с. — ISBN 5884311249

Журнальные публикации (выборочно)  
 Скулыбердин И. М., Папаскири Т. В. Об оптимальных размерах землепользований. Сб. н. тр. МИИЗ «Почвозащитная организация территории»/. — М.:1989 г. — стр. 44—49.
 Обоснование проектирования ЭУУ на ЭВМ. Тезисы доклада на юбилейной научной  конференции. /— Ташкент: ТИ¬ИМСХ, 1990 г., стр. 83—84.
 Автоматизация проектирования лесных полос в рабочих проектах внутриполевой  организации территории. Сб. н. тр. ГИЗР — Москва, 1990 г., стр. 92—100.
 Некоторые аспекты  устройства  территории пашни методами автоматизированного проектирования в условиях земельной реформы. Тезисы докладов на научной конференции «Основные направления и задачи  научно-методиче¬ского  обеспечения  земельной  реформы». — М.: МИИЗ, 1991 г., стр. 53—54.
  Некоторые аспекты рационального природопользования в современных условиях. /Тезисы докладов на научной конференции/ —Целиноград: ЦСХИ, 1992 г., стр. 35—36.
  Проектирование постоянных линейных элементов полей севооборотов с элементами САПР. Земледелие N6, 1994г., стр.4—6
 Проблемы рационального  использования земель на природоохранной ресурсосберегающей основе. Тезисы доклада на науч¬ной  конференции: «Эколого-экономические  проблемы развития АПК Нижнего Поволжья» /-Саратов:  Поволжский НИИ экономики и организации АПК , 23—24 августа 1995 г., стр. 21—23.
 Информационное  обеспечение землеустроительной САПР и её интеграция с ГИС. Семинар ГИС-ассоциации  «Проблемы  ввода пространственной информации», — М. 1996 г., стр. 115—121
 Папаскири Т. В., Шуравилин А. В., Никифоров П. М. Регулирование плодородия склоновых земель почвозащитными мероприятиями на экологической основе. Международный с.-х. журнал   №1 1998 г., стр. 20—24
 Папаскири Т. В., Шуравилин А. В., Никифоров П. М., Бондарев Б. Е. Изменение водно-солевого режима почв в зависимости от работы вертикального дренажа и гидрогеологических условий в Голодной Степи.  Международный с.-х. журнал   №4 1998 г., стр. 56—58.
 Создание системы  автоматизированного проектирования в землеустройстве — объективная необходимость. Simpozion stintific jubiliar, «65 de ani ai Universitati Agrare de Stat din Moldova, volumul 2, 7—9 octombrie 1998, chisinau Международный симпозиум, посвященный 65-летию Аграрного университета Молдовы./том2/. — Кишинев, 7—9 октября 1998 г. стр 209—211
 В. Н. Семочкин, В. В. Пименов, Папаскири Т. В. Состояние и проблемы организации территории и использования осушенных земель в условиях аграрной реформы АПК. Земельные отношения в агропромышленном комплексе России. Сб. тезисов докладов Всероссийской научно-практической конференции, (Углич, 2—5 сентября 1998 г.) Стр. 74—76
 А. И. Гавриленко, Папаскири Т. В. Организация севооборотов с учетом качественной оценки земель. Сборник научных статей, посвященный 220-летию Государственного университета по землеустройству «Землеустроительная наука и образование XXI века» / Общ. Ред. С. Н. Волков, А. А. Варламов. — М.:Былина, 1999., стр. 279—283
 Отдельные аспекты решения проблем АПК в современных условиях. «Агропромышленный комплекс России в XXI веке: стратегия развития». Сб. тезисов докладов Всероссийской научно-практической конференции, (Москва, 23—24 ноября 1999 г.) Стр.216—217
 Папаскири Т. В., Кириленко И. В. Финская керамика. Международная ассоциация «Союз архитекторов», Ж-л «Архитектура. Строительство. Дизайн», 2000 г., №3 (19), стр. 80—81
 Волков С. Н., Папаскири Т. В.  Проблемы развития и внедрения технологий дистанционного образования. Материалы конференции «Проблемы нормативно-правового обеспечения открытого образования» (31.01.2001—01.02.2001) / М. — МЭСИ, 2001, стр. 51—59.
 Папаскири Т. В., Ж.А. Бисенов, Д. К. Жусупова. Содержание концепции развития землеустройства сельскохозяйственных предприятий в зоне экологического бедствия (на примере Приаралья) Межвуз.сб. н.тр., Плехановская академия, — М., 2000, стр. 163—171
 Папаскири Т. В., Смирнова Н. В. Урегулирование отношений между различными ведомствами при ведении ГЗК — залог рационального использования земель. Межвуз.сб. н.тр., Плехановская академия, — М., 2000, стр.145—156
 Папаскири Т. В., Кириленко И. В. Дизайн, пришедший с холода. Мебель и свет из Скандинавии. Журнал о мебели и дизайне «Табурет», М. — №4, 2001 г. стр. 86—93
 Кириленко И. В., Папаскири Т. В. Развитие дизайна мебели в скандинавских странах и Финляндии. Х1V конференция по изучению скандинавских стран и Финляндии: Тезисы докладов. — Архангельск: Поморский университет, 2001, стр. 257—260
  Папаскири Т.В., Кириленко И.В. Символы в скандинавском искусстве. Х1V конференция по изучению скандинавских стран и Финляндии: Тезисы докладов. — Архангельск: Поморский университет, 2001, стр. 260-262
 Совершенствование образовательных технологий в землеустроительных ВУЗах. Всероссийская научно-методическая конференция «Новые образовательные технологии в ВУЗе» Сб. тезисов докладов/ Екатеринбург: УГТУ—УПИ, 2001, стр. 127—128
 Кириленко И. В., Папаскири Т. В. Символы и эзотерика в скандинавском искусстве. Русско-скандинавские культурные и художественные связи: Тезисы докладов международной научной конференции. — М.: ГМИИ им. А. С. Пушкина, 2001, стр. 61—63
 Геоинформационные системы и технологии автоматизированного проектирования в землеустроительном образовании. Тезисы докладов Форума ГИС 2001. — М.:  ГИС — Ассоциация , 2001. стр. 83—86.

Сноски

Ссылки  
  Папаскири Т. В., Сошников А. Ю. Разработка системы автоматизированного землеустроительного проектирования при организации территории орошаемых сельскохозяйственных угодий.  «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель» — М.: ИД «Панорама», Изд-во «Афина», №8/2010, стр. 85—95
 Т. В. Папаскири, Н. Н. Бушуев, А. В. Шуравилин, Б. Е. Бондарев, А. Ю. Сошников,  В. И. Кузнецов,  В. В. Бородычев, А. В. Левина. Современные методы почвенно-экологического мониторинга. «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель». — М.: ИД «Панорама», Изд-во «Афина», — 2009. — № 9. — С. 44—49
 Папаскири Т. В., Кириленко И. В. Скандинавский дизайн. «Идеи вашего дома» — № 10/2000, стр. 92—97
 [www.famous-scientists.ru/10799/ На сайте «Учёные России»]
 На вопросы корреспондента журнала ТОЧКА ОПОРЫ отвечает генеральный директор ООО «НПО ГеоТраст» Т. В. Папаскири
 Персональный сайт

Дизайнеры
Экономисты России